Katra (band), een Finse gothicband
Katra (Reasi), een stad in het Indiase district Reasi
Katra (Shahjahanpur), een stad in het Indiase district Shahjahanpur